Csallóközi Farkas Lőrinc (1898–1973) festőművész
 Balogh Edgár (1906–1996) írói álneve